Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi (Abk. TDVİA oder DİA bzw. kurz: TDV İslâm Ansiklopedisi) ist ein Nachschlagewerk für die Islamwissenschaft in türkischer Sprache. Herausgeber ist das İslâm Araştırmaları Merkezi (İSAM), das an die Türkiye Diyanet Vakfı gebunden ist. Die Vorarbeiten wurden 1983 begonnen. Das Nachschlagewerk umfasst 44 Bände sowie zwei Supplementbände, die zwischen 1988 und 2016 herausgegeben und von fast 2000 Experten verfasst wurden. Es ist online frei zugänglich und nicht zu verwechseln mit der älteren İslâm Ansiklopedisi (“Enzyklopädie des Islam”).

Auch wenn der Name den Fachbereich der Islamwissenschaft andeutet, beinhaltet das Werk mit 16.855 Artikeln neben religiösen Termen (darunter auch nicht-islamische) auch solche bezüglich der Geschichte, Kultur, Sprache, Architektur und Politik der islamischen Welt. Eine gekürzte Version des 44-bändigen Werkes erschien in russischer Sprache. Übersetzungen in die chinesische, albanische und bosnische Sprache sind geplant.

Weblinks 
 islamansiklopedisi.org.tr (Link zum gesamten Inhalt des Werkes) (türkisch)
 islamansiklopedisi.org.tr/hakkinda (Informationen über das Werk auf Türkisch)
 İslam Araştırmaları Merkezi TDV İslâm Ansiklopedisi (Informationen über das Werk auf Englisch)

Literatur über den Islam
Lexikon oder Enzyklopädie (Religion)
Literatur (Türkisch)
Wissenschaft und Forschung in der Türkei
Türkische Sprache